Alan Kurdi peut désigner :
 Alan Kurdi, un jeune syrien mort noyé le  à l'âge de trois ans ;
 Alan Kurdi, un navire de sauvetage en mer de l'ONG allemande Sea-Eye.